Las siglas CNB pueden referirse a:

En  al Centro Nacional de Biotecnología
En  al Club Natació Barcelona
En  al Club Náutico de Burriana
En  al Circuito Nacional Belfort (Circuito de Radio)
En  al Concurso Nacional de Belleza de Colombia